Александровская больница:

 Александровская больница — больница в Киеве
 Александровская больница — больница в Москве (улица Щипок, д. 6/8), принадлежащая Московскому купеческому обществу
 Александровская больница — больница в Москве (Малый Казённый переулок, д. 5), созданная в 1844 году по инициативе доктора Фёдора Гааза для бесприютных и заболевших на улице. Первоначально называлась «Полицейской»
 Александровская больница — больница в Санкт-Петербурге, основанная в 1842 году (в советское время — «Больница имени 25-го Октября»)
 Александровская барачная больница в Санкт-Петербурге — ныне Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина
 Александровская больница — больница в Софии (Болгария)
 Александровская больница — городская больница в Харькове, основанная в 1869 году (после революции — «Первая советская больница имени Ленина»)